La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 28 points soit un bilan équilibré de 7 victoires pour 7 défaites et manque pour 1 point la qualification pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Albi 15-0
 Auch-Béziers 3-5
 Auch-Brive 3-6
 Auch-Cahors 12-6
 Auch-Bègles 15-6 : victoire contre les futurs champions de France du centre gersois Jean Trillo.
 Auch-Gaillac 23-3
 Auch-Saint Sever 9-0

À l’extérieur 
 Albi-Auch 5-14
 Béziers-Auch 24-9
 Brive-Auch 19-3
 Cahors-Auch 18-8
 Bègles-Auch 25-3
 Gaillac-Auch 6-3
 Saint Sever-Auch 6-8

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de la poule 2 du Challenge avec 11 points soit 2 victoires et 5 défaites.

À domicile

À l’extérieur 
 Biarritz-Auch 26-12 : seule victoire pour l’équipe du véloce ailier biarrot Jean-Charles Amade.

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Narbonne (21 points, 21 essais) contre Dax (17, 22), Tarbes (21, 18) contre Grenoble (19, 19), Brive (21, 31) contre Montferrand (19, 25) et Béziers (19, 23) contre Agen (19, 26).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Borie
 Ailiers : Jacques Pommiès, Verdeil
 Centres : Vincent Romulus, Lalanne
 Ouvreur : Pierre Ortet
 Demi de Mêlée : Thuile
 Troisième ligne centre : Caujolle
 Troisièmes lignes ailes : Jean-Claude Skrela, Milliet, Pierre Verdier 
 Deuxièmes lignes : Lapeyre, Jean Le Droff
 Talonneurs : Antranik Torossian, Baron
 Piliers : Ducès, Salam

Bibliographie

Notes et références 

1968-1969
Rugby à XV en France en 1968
Rugby à XV en France en 1969